Chantal est un prénom féminin français, patronyme de sainte Jeanne de Chantal devenu ensuite un prénom. Ce patronyme vient lui-même du toponyme Chantal, variante de l'occitan cantal, qui signifie notamment pierre ou moellon.

Prénom

Patronyme 

(par ordre chronologique)
 Famille de Rabutin-Chantal, famille éteinte de la noblesse française, dont : 
 Jeanne-Françoise de Rabutin (née Frémyot), baronne de Chantal dite Jeanne de Chantal (1572-1641), religieuse française canonisée par l’Église catholique romaine et fêtée le   ;
 Marie de Rabutin-Chantal dite Madame de Sévigné (1626-1696),  femme de lettres française, petite-fille de la précédente.

 Claude Chantal (1933-2016), née Claude Jais, actrice française, spécialisée dans le doublage ;
 Marcelle Chantal (1901-1960), née Marcelle Pascal, actrice française ;
 Max Chantal (1958-2023), joueur français de rugby à XIII.
 Suzanne Beaujoin dite Suzanne Chantal (1908-1994), journaliste et romancière française.

Toponyme 

 Chantal est une ville du département du Sud d'Haïti.

Cinéma et télévision 

 Marie-Chantal contre docteur Kha, un film de Claude Chabrol, en 1965.
 Chantal est un film américain réalisé par Allan Lundus en 1968.
 Chantal est un film américain réalisé par Nick Millard en 1969.
 Chantal ! est un court métrage français réalisé par Zaïda Ghorab-Volta et Marie Vermillard en 1997.
 Chantal est un film américain réalisé par Tony Marsiglia en 2007.
 Thelma, Louise et Chantal est un film français réalisé par Benoît Pétré en 2009.

Personnage fictif 
 Chantal est l'amie de Samantha dans la série Samantha oups !.
 Marie Chantal, fille fictive de Jacques Chazot.

Collectif 
 Les Gérards, association rennaise dont l'un des objectifs est la préservation et la promotion du prénom Chantal.

Sciences 
 Cyclone tropical Chantal, liste des cinq cyclones tropicaux qui portèrent le nom de Chantal.
 (1707) Chantal, astéroïde

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi 

Patronyme français
Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français